Název Apaščia může znamenat:
 řeka:
 Apaščia (Nemunėlis) – řeka v severovýchodní Litvě, dlouhá 90,7 km, levý přítok Nemunėlisu
 jezero:
 Apaščia (jezero) – jezero v severovýchodní Litvě, v okrese Kupiškis
 sídlo v severovýchodní Litvě:
 Apaščia (okres Biržai) – víska na levém břehu Apašči v okrese Biržai
 Apaščia (okres Rokiškis) – obec na levém břehu Apašči v okrese Rokiškis